Первый класс 1911/12 — 1-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу. Он начался 08.09.1911 года и закончился 23.06.1912. Чемпионом стал футбольный клуб «Рапид».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Команда «Виктория» Вена объединилась с командой «Крикет» Вена, все ее результаты аннулированы.

Результаты матчей

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

13-й тур

14-й тур

15-й тур

Ссылки 
  Чемпионат Австрии 1911/12 на rsssf.com

1911/1912
Футбол в Европе в 1911 году
Футбол в Европе в 1912 году
Спорт в Австрии в 1911 году
Спорт в Австрии в 1912 году